Psammogeton glabrum är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller, Paul Ernst Emil Sintenis, Olga Alexandrovna Fedtschenko och Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Psammogeton glabrum ingår i släktet Psammogeton och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
glabrum